Louis Abram peut désigner :

 Louis Abram (1860-1945), un industriel français ;
 Louis Abram (~1873-1961), un pasteur de l’Église presbytérienne du Canada (1901-1925), puis de l’Église unie du Canada (1925-1961).